Черкасов, Михаил:
 
 Черкасов, Михаил Фролович (1909—2001) — советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник.